FIFA uddeler en landekode på tre bogstaver (mere korrekt kaldet et trigram) til hver enkelt af dets medlemmer og til ikke-medlemslande. Disse er de officielle koder, som bruges af FIFA og dets kontinentale conføderationer (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC og UEFA) asom navneforkortelser af lande og uselvstændige områder, i officielle konkurrencer.

FIFA medlemskoder

Der er 209 FIFA medlemmer, som hver har deres egen unikke landekode.

Ikke-FIFA medlemskoder

Følgende koder henviser til lande eller uselvstændige områder, der for øjeblikket ikke er medlemmer af FIFA, men hvis koder enten vises i FIFA resultatsdatabase, eller benyttes jævnligt af konfederationens hjemmesider.

Forældede landekoder
Følgende koder er forældede fordi et land er ophørt med at eksistere, har ændret sit navn, ændret sin kode eller er blevet en del af et andet land.

Referencer 

FIFA